Lista orderów i odznaczeń  Australii i Oceanii.

Australia

Fidżi

Hawaje (do 1893)

Kiribati

Mikronezja 
 (brak danych)

Nauru

Nowa Zelandia

Palau 
 (brak danych)

Papua-Nowa Gwinea

Polinezja Francuska – Tahiti

Samoa

Timor Wschodni

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

Wyspy Marshalla 
 (brak danych)

Wyspy Salomona

Bibliografia 
   [dostęp 3 lutego 2022]
 Medals of the World  [dostęp 3 lutego 2022]
 Wiesław Bończa-Tomaszewski: Kodeks orderowy. Przepisy obowiązujące posiadaczy orderów, odznaczeń, medali i odznak. Warszawa-Kraków 1939
 Robert Werlich: Orders and Decorations of all Nations, Ancient and Modern, Civil and Military. Washington D.C. Quaker Press, 1965
 Peter Bander van Duren: Orders of Knighthood and of Merit. Gerrards Cross, Buckinghamshire: Colin Smythe, 1995